Sussanino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sussanino (Kostroma), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kostroma
 Sussanino (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Sussanino (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad
 Sussanino (Kaliningrad), bis 1945 Paulshof, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad